Ebben a listában az Ipswich Town FC egyes szezonokban nyújtott teljesítménye látható.

A klub alapításakor még amatőr volt. Sokáig Suffolk megyében játszott mérkőzéseket különböző csapatok ellen. Indult a Suffolk Challenge Cup elnevezésű tornán is, amelyet háromszor nyert meg.

Az Ipswich 1936-ban vált profi csapattá, ekkor csatlakozott a The Football League-hez. Jelenleg egyszeres bajnok, kupa- és UEFA-kupa-győztes.

A szezonok

Amatőr éra

Profi éra

Jegyzetek  

Szezon
Labdarúgással kapcsolatos listák
Ipswich Town